Marie de Habsbourg peut désigner : 

 Marie d'Autriche (1531-1581), épouse de Guillaume de Clèves ;
 Marie de Hongrie (1505-1558), avant son mariage avec Louis II de Hongrie ;
 Marie d'Espagne (1528-1603), avant son mariage avec Maximilien II du Saint-Empire ;
 Marie de Habsbourg-Toscane (1901-1936), fille de François-Salvator de Habsbourg-Toscane.

Homonymie dynastique